Писта може да се отнася за:

 Писта за автомобилни състезания
 Самолетна писта
 Ски писта
 Писта за бобслей